Sharovipterygidae — семейство вымерших планирующих пресмыкающихся из инфраклаэсса архозавроморф, живших во времена триасового периода (ладинский — карнийский века, 230—225 млн лет назад). К семейству относят два монотипических рода.

Систематика 
В семейство включают 2 вымерших рода:
 
 
Филогенетический анализ 2019 года позволил предположить, что Ozimek и, как следствие, шаровиптерикс, могут принадлежать к семейству танистрофеид (Tanystropheidae). В анализе 2021 года (см. кладограмму ниже) было подтверждено родство Ozimek и танистрофеид. Однако вместо того, чтобы синонимизировать Sharovipterygidae и Tanystropheidae, авторы выделили некоторые таксоны, ранее классифицировавшиеся как танистрофеиды, в новое семейство Dinocephalosauridae:

Примечания 

†
Вымершие пресмыкающиеся
Пресмыкающиеся триасового периода
†